De Koeweitse voetbalbeker 2009 (Emir Cup) was de 48ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 18 mei 2009 en eindigde op 22 juni 2009. Kuwait SC won de beker voor de negende keer in de clubgeschiedenis door Al-Arabi in de eindstrijd met 2–1 te verslaan. De finale werd met drie doelpunten in de eerste helft beslist: voor Kuwait SC waren de Bahreini Abdullah Al Marzooqi en de Koeweiti Faraj Laheeb trefzeker; de Syriër Firas Al-Khatib benutte voor Al-Arabi een strafschop.

Schema

2009
Koeweit